

Міддлкрік Тауншип — селище в окрузі Снайдер, штат Пенсільванія
 Міддлкрік Тауншип — селище в окрузі Сомерсет, штат Пенсильванія